Imam je lahko:
 verski poglavar muslimanov
 naziv nekaterih muslimanskih vladarjev
 imam je oseba, ki vodi molitve v mošejah
 naslov velikih muslimanskih učenjakov

Islam
Verski poklici